Противоречие

 Противоречие — утверждение, противоречащее предположению в доказательстве от противного. 
 Противоречие — отношение между двумя суждениями в логике. 
 Противоречие — в теории решения изобретательских задач ситуация, когда должны удовлетворяться противоположные требования. 
 Диалектическое противоречие — реальное наличие противоположных свойств предмета в диалектике.